Inman Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Inman Township (Minnesota)
 Inman Township (Nebraska)